C11 (Namibië), een weg in Namibië
 Een molecuul met elf koolstofatomen, zie Lijst van brutoformules C11
 Een Sovjet-Russisch lesvliegtuig gebouwd door Jakovlev, zie Let C-11
 Stationsnummer van de Japanse Chūō-lijn, zie Station Osakako
 C11 (geweer), een geweer